Террористический акт в Фейсалабаде произошёл 8 марта 2011 года, целью атаки стала заправочная станция с природным газом и находящиеся рядом с ней правительственные здания.

Ход атаки 
8 марта 2011 года террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, находясь в заминированном автомобиле. В результате атаки погибло 25 человек, ещё около 100 получили ранения различной степени тяжести. Получили повреждения здания пакистанской межведомственной разведки и авиаперевозчика Pakistan International Airlines. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная суннитская группировка Техрик Талибан-и-Пакистан.

Ссылки 
 Faisalabad carnage: Car bomb kills 25, injures over 100

2011 год в Пакистане
Автотранспортные происшествия в Пакистане 2011 года
Март 2011 года
События 8 марта
Террористические акты 2011 года
Террористические акты исламистов
Террористические акты, совершённые в Пакистане
События в провинции Пенджаб
Фейсалабад